Херон () — многозначное понятие:

 Херон — персонаж древнегреческой мифологии.

Носители фамилии 
  (1884—1971) — британский геолог, директор Геологической службы Индии (1935—1939), член Эдинбургского королевского общества (с 1925).
  (1894—1971) — ирландский политический и общественный деятель, член Палаты представителей (1937—1938).
 Херон, Бенни — ирландский игрок в гэльский футбол, игрок чемпионата Ирландии в составе команды графства Дерри.
 Херон, Брент (род. 1984) — канадский гребец, бронзовый медалист Панамериканских игр в четвёрках без рулевого (2007).
 Херон, Гарольд — тренер по игре в камоги, финалист Клубного чемпионата Ирландии в качестве тренера клуба «Эглиш» (1991).
  (1675—1730) — британский политик, член Палаты общин (1713—1727), шериф графства Норфолк (1708—1709).
 Херон, Деде — американская яхтсменка, обладатель Кубка Миссис Чарльз Фрэнсис Адамс (1968).
  (1824—1881) — ирландский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1870—1874).
  (род. 1948) — зимбабвийский крикетчик, участник Кубка мира (1983).
 Херон, Джефф — лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам за эффекты в фотореалистичном или анимационном проекте (2003)
  (род. 1964) — британская дзюдоистка, бронзовая медалистка Чемпионата мира в весе 48 кг (1993).
  (1772—1830) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1807—1812), зять Патрика Херона (ум. 1803).
  (1836—1899) — британский политик, член Палаты общин (1880—1885).
 Херон, Джулия (1897—1977) — американский художник-постановщик.
 Херон, Дон — ямайский тяжелоатлет, бронзовый медалист Панамериканских игр в весе до 75 кг (1955).
  (1881—1969) — британский статистик, президент Королевского статистического общества (1947—1949).
  — британский игрок в регбилиг, полуфиналист Кубка вызова в составе клуба «Лидс» (1982).
 Херон, Дэвид (род. 1995) — американский пловец, серебряный медалист Панамериканских игр в марафоне 10 км (2015).
  — канадский историк, президент Канадской исторической ассоциации (2007—2009).
  (род. 1990) — британская футболистка, обладатель Кубка Шотландии (2016) и Кубка Шотландской премьер-лиги (2017) в составе клуба «Хиберниан».
  (род. 1942) — британский музыкант.
  (1830—1877) — американский театральная актриса и драматург.
  (род. 1997) — американский баскетболист, бронзовый медалист Панамериканских игр (2019).
 Херон, Ник (р. ок. 1973) — новозеландский яхтсмен, обладатель Кубка Америки (2000).
  (ок. 1672—1761) — британский политик, член Палаты общин (1727—1741).
  (ок. 1736—1803) — британский банкир и политик, член Палаты общин (1795—1800, 1801—1803).
 Херон, Патрик (1920—1999) — британский художник.
  (1892—1950) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Фицрой» (1913).
  (1917—1990) — канадский хоккеист, финалист Кубка Стэнли в составе клуба «Торонто Мейпл Лифс» (1940).
  (1726—1805) — ирландский политик, член Палаты общин (1777—1783).
  (1764—1807) — британский писатель, первый биограф Роберта Бёрнса.
  (1765—1854) — британский политик, член Палаты общин (1812—1818, 1819—1847).
 Херон, Робин — новозеландский регбист, игрок Национального провинциального чемпионата в составе команды Южного Кентербери.
 Херон, Рошель (род. 1979) — новозеландская бегунья, чемпионка Океании в беге на 800 м (2000).
  (род. 1949) — британская художница; оформитель здания Сэйнсберийской лаборатории, удостоенного Премии Стирлинга (2012); дочь Патрика Херона.
 Херон, Тайлер (род. 1992) — австралийский легкоатлет, чемпион Океании в беге на 110 м с барьерами (2013).
 Херон, Томми (род. 1936) — шотландский футболист.
  (1924—1990) — новозеландский легкоатлет, чемпион Новой Зеландии по прыжкам с шестом (1945—1947, 1949—1950).
  (1853—1914) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Уондерерс» (1876), брат Хьюберта Херона.
  (1923—1977) — ирландский скульптор, чьи работы входят в частности в собрание Ирландского музея современного искусства.
  (1852—1914) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Уондерерс» (1876—1878).
  (1861—1943) — британский юрист, переводчик, историк и биолог, член Королевского общества (с 1919).
  (1867—1949) — британский политик и кинолюбитель, мэр лондонского боро Сент-Панкрас (1908), создатель одного из первых периодических изданий о киноиндустрии Kinematograph Weekly.
  (1910—1985) — ирландский прыгун в воду, чемпион Великобритании в прыжках с платформы (1932), участник летних Олимпийских игр (1948).
 Скотт-Херон, Гил (1949—2011) — американский музыкант.

Топоним 
 Херон-Лейк — город в округе Джексон, штат Миннесота, США.
 Херон-Лейк — тауншип в округе Джексон, Миннесота, США.
 Уэст-Херон-Лейк — тауншип в округе Джексон, Миннесота, США.
 Херон — небольшой рифовый остров в группе Каприкорн-энд-Банкер.
 Херон-роуд — крупная улица г. Оттавы, Онтарио, Канада.

См. также 
 Герон (значения)
 IAI Heron (Махац) — беспилотный разведывательный летательный аппарат.
 De Havilland Heron — британский винтовой пассажирский самолет для линий малой протяженности.
 IAI Super Heron — беспилотный разведывательный летательный аппарат.
 РСЗО M93A3 HERON — буксируемая 40-ствольная лёгкая реактивная пусковая установка.